Дёрохой — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Дёрохой — озеро, между р. Удя и р. Борго-Токур, координаты 70°48' с. ш. 117°40' в. д., код ГКГН 376264.
 Дёрохой — озеро, в правобережье р. Алазея, координаты 69°05' с. ш. 154°52' в. д., код ГКГН 413868.
 Дёрохой — озеро, на р. Кусаган-Эльге, координаты 59°45' с. ш. 131°56' в. д., код ГКГН 498128.
 Дёрохой — озеро, на левом берегу р. Лена, координаты 63°28' с. ш. 128°49' в. д., код ГКГН 451659.

См. также 
 Дорохой
 Дёрохойдох